Mariétan ist der Familienname folgender Personen:

 Ignace Mariétan (1882–1971), Schweizer Geistlicher und Naturwissenschaftler
 Joseph Mariétan (1874–1943), Abt der Abtei Saint-Maurice und Bischof von Bethlehem
 Pierre Mariétan (* 1935), Schweizer Komponist